Okręty US Navy o nazwie USS  "Falcon":
 Pierwszy  był meksykańską kanonierką "Isabel", która została przechwycona w 1846 i wcielona do służby amerykańskiej. Wycofany ze służby i sprzedany w 1848.
 Drugi "Falcon" był jednostką pomocniczą służącą w 13 Dystrykcie Morskim w czasie I wojny światowej.
 Trzeci  był trałowcem typu Lapwing. Później przeklasyfikowany na ASR-2.
 Czwarty  był trałowcem typu Bluebird. Później przeklasyfikowany na MSC-190.
 Piąty  był niszczycielem min typu Osprey. Zwodowany 3 czerwca 1995, wycofany ze służby 30 czerwca 2006.

Falcon